Smidstraat (Egmond), een winkel- en horecastraat in de Nederlandse plaats Egmond aan Zee
 Smidstraat (Leudal), een buurtschap van Hunsel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Smidstraat (Nijmegen), een straat in de Benedenstad in de Nederlandse stad Nijmegen